Dennig ist

der Familienname folgender Personen:
 Adolf Dennig (1858–1930), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 August Dennig (1805–1883), deutscher Politiker
 Constanze Dennig (* 1954), österreichische Autorin, Nervenfachärztin, Regisseurin, Theaterproduzentin
 Dieter Dennig (* 1946), deutscher Neurologe und Epileptologe
 Helmut Dennig (1895–1973), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

ein Ortsname:
 Dennig (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Denning